Az 1970-es US Open férfi versenyét az ausztrál Ken Rosewall nyerte a szintén ausztrál Tony Roche előtt.

Kiemeltek 

  Rod Laver, (Negyedik kör)
  John Newcombe, (Elődöntős)
  Ken Rosewall, (Bajnok)
  Tony Roche, (Döntős)
  Roy Emerson, (Negyedik kör)
  Andrés Gimeno, (Első kör)
  Arthur Ashe, (Negyeddöntős)
  Roger Taylor, (Harmadik kör)
  Tom Okker, (Negyedik kör)
  Cliff Richey, (Elődöntős)

<li>  Stan Smith, (Negyeddöntős)
<li>  Cliff Drysdale, (Második kör)
<li> -
<li>  Richard Pancho Gonzales, (Harmadik kör)
<li>  Fred Stolle, (Harmadik kör)
<li>  Clark Graebner, (Negyedik kör)
<li>  Marty Riessen, (Első kör)
<li>  Nikola Pilic, (Negyedik kör)
<li>  Dennis Ralston, (Negyeddöntős)
<li>  Bob Hewitt, (Második kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 Eredmények az ATPtennis.com honlapon
 

1970 a teniszben